Il doppio del torneo di tennis Grenoble Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Todd Larkham e Michael Tebbutt che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Cristian Brandi 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (finale)
 Ivo Karlović /  Lovro Zovko (quarti di finale)

 Federico Luzzi /  Potito Starace (quarti di finale)
 Gilles Elseneer /  Olivier Rochus (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2002